{{DISPLAYTITLE:C2H4O2}}

Zie ook: Lijst van brutoformules C2 onder de kop C2H4

De molecuulformule C2H4O2 kan staan voor:
 Azijnzuur
 1,2-dioxetaan
 1,3-dioxetaan
 Methylformiaat (Methylmethanoaat)